Orrego ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Orrego Luco (1854–1931), chilenischer Maler
 Diana Maria García (* 1982), kolumbianische Radsportlerin
 Francisco Orrego Vicuña (1942–2018), chilenischer Jurist, Hochschullehrer für Völkerrecht